J'ai dix ans peut désigner :
 J'ai dix ans, album d'Alain Souchon, sorti en 1974 ;
 J'ai dix ans, chanson d'Alain Souchon, sortie en 1974 ;
 J'ai dix ans, téléfilm dérivé de la série Faites des gosses, réalisé par Philippe Lefebvre, diffusé en 2020.

Autres 
 J'ai 10 ans, album d'Aldebert, sorti en 2010.